Sibon steht für:

 Sibon (Gattung), Nattern-Gattung aus der Familie der Dipsadinae
 Gerald Sibon (* 1974), niederländischer Fußballspieler